Янгіхаят — назва кількох міських селищ в Узбекистані.

 Янгіхаят, Кашкадар'їнська область, Каршинський район
 Янгіхаят, Сурхандар'їнська область, Кизирицький район
 Янгіхаят, Сурхандар'їнська область, Сариасійський район
 Янгіхаят, Ташкентська область, Уртачирчицький район